72-я стрелковая дивизия:

 72-я стрелковая дивизия (РККА) — сформирована в 1936 году и в апреле 1941 года переформирована в 72-ю горнострелковую дивизию.
 72-я стрелковая дивизия — сформирована в декабре 1941 года.
 72-я гвардейская стрелковая дивизия — преобразована из 29-й стрелковой дивизии (II) в марте 1943 года.